La famiglia Fieramosca è una famiglia storica italiana originaria della città di Capua.

Storia
Nel 1484, il re Ferdinando I (o Ferrante) concesse a Rossetto e a Rinaldo Ferramosca alcuni privilegi per atti eroici e per servizi resi alla corte. 

Nella storia del XVI secolo, emerge il nome di Ettore Fieramosca, famoso capitano che guidò il drappello italiano nella Disfida di Barletta del 1503, contro quello francese. Anche i fratelli di Ettore si distinsero per importanti gesta militari, mentre la sorella Porzia riuscì a far valere i propri diritti ereditari, originariamente negati da Guidone Fieramosca e Isabella Castriota, che l'avevano estromessa e maltrattata. In uno scontro armato insorto tra le famiglie imparentate dei Fieramosca, Porzia riuscì a prevalere sull'avversario, facendo prigioniero il capitano nemico, Giambattista, figlio del fratello Alfonso. Poco dopo la cattura, i due si sposarono. Saranno quest'ultimi, infine, ad ereditare il casato dei Fieramosca, trasferendosi a Civitaquana.

Genealogia delle Famiglie Fieramosca-Leognani, Forcella, Treccia e Martinetti Bianchi

Linea Fieramosca

Linea Fieramosca-Leognani

Linea Forcella

Linea Treccia - Martinetti Bianchi

Note

Voci correlate 

Pasquale Clemente
Umberto Curi
Ettore Fieramosca
Imperiali di Francavilla
Raffaele Martinetti-Bianchi
Museo d'arte Costantino Barbella
Raffaele Paparella Treccia
Sergio Sarra

Collegamenti esterni 

 M. C. A. Gorra, La famiglia Martinetti Bianchi. Note storico-blasoniche e ipotesi araldiche, in "Araldica dell'arte e della storia", Collana n.6 (parte prima), 2° ed., marzo 2022.
 
 
 
 
 Fondazione Raffaele Paparella Treccia e Margherita Devlet ONLUS (a cura di), Raffaele Paparella Treccia : L'uomo, il professionista, il mecenate, 2022, su Fondazione Raffaele Paparella Treccia e Margherita Devlet ONLUS.
 Paolo Sbraccia : Curriculum Vitae, 2018, su unirima2.it.

Famiglie campane